A 2015-ös Ázsia-kupa A csoportjának mérkőzéseit január 9-től 17-ig játszották. A csoportban a házigazda Ausztrália, Dél-Korea, Omán és Kuvait szerepelt. A csoportból Dél-Korea és Ausztrália jutott tovább.

Tabella

Mérkőzések 

Az időpontok helyi idő szerint értendők.

Ausztrália – Kuvait

Dél-Korea – Omán

Kuvait – Dél-Korea

Omán – Ausztrália

Ausztrália – Dél-Korea

Omán – Kuvait

Jegyzetek

Források 

CA